La Colline du Parlement et Colline parlementaire sont des toponymes employés pour désigner le site où siège le Parlement du Canada et aussi le Parlement du Québec :

 La Colline du Parlement, dans la Ville d'Ottawa, capitale du Canada.
 La Colline Parlementaire, dans la Ville de Québec, capitale du Québec.

Voir aussi
 Parliament Hill (homonymie)

en:Parliament Hill (disambiguation)